Церінг Тобгай (дзонґ-ке ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས།, англ. Tshering Tobgay; нар. 19 вересня 1965) — бутанський політичний діяч, прем'єр-міністр країни.
 Пассанг Церінг (англ. Pasang Tshering, нар. 16 липня 1983, Тхімпху) — бутанський футболіст.
 Пем Черінг (Церінг) (англ. Pem Tshering; народилась 10 вересня 1975 року) — стрілець, яка представляла Бутан на міжнародному рівні.
 Церінг Вангмо (англ. Tshering Wangmo, народилася Тхімпху?) — бутанська спортсменка, бігун на далекі відстані.
 Лотай Церінг (дзонґ-ке བློ་གྲོས་ཚེ་རིང; нар. 14 березня 1968) — бутанський політичний діяч з медичною освітою, прем'єр-міністр країни.
 Церінг Янгдон Вангчук (англ. Ashi Tshering Yangdon Wangchuck (нар. 21 червня 1959 року) — одна з чотирьох дружин четвертого короля Бутану Джігме Сінг'є Вангчука .